

Toponyme 

 un quartier de la municipalité allemande de Putgarten
 un cap touristique au nord de l'île allemande de Rügen, voir cap Arkona
 la collectivité canadienne d' en Ontario

Groupes de musique 
 Arkona : un groupe de metal russe
 Un groupe de black metal polonais

Navires 
 un paquebot transatlantique allemand de luxe appartenant à la compagnie HSDG de 1927, voir Cap Arcona
 le navire de croisière allemand Arkona de la RDA, voir Astoria
 une vedette de sauvetage en mer allemande, voir SK Arkona
 un bateau de sauvetage en mer de l'ancienne RDA, voir Arkona (1974)
 un navire polyvalent allemand, voir Arkona
 la corvette couverte allemande de classe Arcona SMS Arcona (1858)
 la vedette-corvette allemande de classe Carola SMS Arcona (1885)
 la petite vedette allemande de classe Gazelle SMS Arcona (1902)

Notes et références

Voir aussi